Григо́рьев Пётр Петро́вич (1892—1937) — советский военачальник, комдив, кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР.

Биография 
Родился в 1892 году в Кронштадте в семье портового рабочего, русский.

После окончания начальной школы стал трудиться разнорабочим. В 1912 году поступил на Николаевскую железную дорогу ремонтным рабочим.

В 1913 году призван на военную службу. Прошёл всю Первую мировую войну, — с 1913 по февраль 1918 года служил в 1-м Московском лейб-драгунском полку; унтер-офицер.

Член ВКП(б) с 1918 года. С июня 1918 по март 1919 работал сотрудником ВЧК.

Гражданская война 
В Красной армии с марта 1919 года. С апреля 1919 года — полусотник, а с июля 1919 — помощник комполка в 1-м Червоном казачьем полку. Когда 1-й полк Червоного казачества был развёрнут в 1-ю Червоную казачью бригаду, Григорьев был назначен командиром 1-го полка бригады. В качестве командира истребительного отряда принимал участие в разгроме отрядов «батьки» Махно.

В 1920 году Григорьев, командир 1-го Червоного казачьего полка, приказом председателя РВСР Л. Д. Троцкого № 144 награждён орденом Красного Знамени РСФСР.

В 1921 году Григорьев, командир 1-го истребительного отряда Киевского ВО, приказом председателя РВСР Л. Д. Троцкого № 343 награждён вторым орденом Красного Знамени РСФСР.

После гражданской войны 
С 1921 года Григорьев — командир 1-й кавалерийской бригады Червоного казачества, а с 14 октября 1922 командир 2-й кавалерийской Черниговской Червоного Казачества дивизии имени Германского пролетариата 1-го кавалерийского корпуса Червоного казачества имени ВУЦИК и ЛКСМ Украины.

В 1922 — окончил Высшие академические курсы (ВАК) при Военной академии РККА.

В 1930—1933 — командовал 15-м стрелковым корпусом.

10 мая 1935 назначен командиром 7-го кавалерийского корпуса.

20 ноября 1935 приказом народного комиссара обороны СССР № 2395 Григорьеву присвоено воинское звание комдив.

12—15 сентября 1936 года 7-й  участвовал в окружных тактических учениях — в Шепетовских манёврах. Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза на разборе учения отметил, что несмотря на труднопроходимую, покрытую болотами, местность и плохую погоду, войска совершали манёвры и выполнили все задачи.

В июле 1937 года, по воспоминаниям командира 2-й кавдивизии комбрига А. В. Горбатова, партийная комиссия Киевского ВО предъявила командиру 7-го кавкорпуса комдиву П. П. Григорьеву обвинение в связях с «врагами народа».

22 июля 1937 командир корпуса комдив П. П. Григорьев уволен из рядов РККА.

24 июля 1937 арестован.

19 ноября 1937 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР по обвинению в участии в военном заговоре приговорен к «высшей мере наказания».

20 ноября 1937 расстрелян. Похоронен в Москве.

Реабилитирован 28 апреля 1956 года.

Награды 
Награждён двумя орденами Красного Знамени РСФСР (24.03.1920, 12.12.1921)

Примечания

Литература 
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины. 1979. (стр.85 — о 7-м кк; с.с.96-97 — Шепетовские учения).
 Горбатов А. В. Годы и войны. — М.: Воениздат, 1989 (книга на сайте: http://militera.lib.ru/memo/russian/gorbatov/index.html).
 Дубинский Илья. ПРИМАКОВ. Выпуск 2. (445). Основные даты жизни и деятельности В. М. Примакова. lib.rus.ec/b/105117/read

Ссылки 
  Червоні аватари України: уніформа орлів Примакова.
 1-й кавалерийский корпус Червоного казачества имени ВУЦИК и ЛКСМ Украины.
 Кавалерийские корпуса РККА
 17-я Черниговская Червоного казачества кавалерийская дивизия, с 6.05.22 г. — 2-я кавалерийская Черниговская Червоного Казачества дивизия имени Германского пролетариата
 7-й кавалерийский корпус
 Репрессированные военнослужащие Красной армии. Комдивы.
 Приказ НКО СССР по личному составу армии от 20 ноября 1935 года. № 2395.
 Сборник лиц награждённых орденом Красного Знамени (РСФСР) и почётным революционным оружием. (Григорьев П. П.: Командир 1-го Червоного казачьего полка: Приказ РВСР № 144, 1920 г.; Командир 1-го истребительного отряда КВО: Приказ РВСР № 343, 1921 г. — вторичное награждение.)

Участники Первой мировой войны (Россия)
Чекисты
Персоналии:Армия УССР
Члены КПСС
Военачальники, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Участники Гражданской войны в России (красные)
Казнённые в 1937 году